D84 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hallet Cove
 D84 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della difesa Grünfeld